Mambrini peut faire référence à :

Patronyme 

 Federico Mambrini (1994-), footballeur italien.